Сатна:

 Сатна — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Сатна — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.